

Miejscowości w Polsce 
 Chotów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko 
 Chotów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin 
 Chotów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce

Miejscowość na Białorusi
 Chotów – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim

Miejscowość na Ukrainie
 Chotów (Хотів) – wieś w  obwodzie kijowskim, w rejonie kijowsko-swiatoszyńskim

Przypisy